Eulner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank E. Eulner (* 1963), US-amerikanischer Tontechniker
 Theodor Christian Eulner (1765–1801), deutscher Arzt